Hindoestani - Hindi-Urdu, een groep aan elkaar verwante Indische dialecten en/of talen
Hindoestanen - een bevolkingsgroep in Suriname van Indiase of andere Zuid-Aziatische afkomst